

Astronomia
 2635 Huggins – asteroide della fascia principale
 Cratere Huggins – cratere lunare
 Cratere Huggins – cratere di Marte

Geografia
 Monte Huggins – montagna della catena Royal Society nella terra della regina Victoria in Antartide

Persone
 Bob Huggins – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Charles Brenton Huggins – fisiologo canadese naturalizzato statunitense
 Cornelius Huggins – allenatore di calcio ed ex calciatore sanvincentino
 Jackie Huggins – storica e attivista australiana
 Miller Huggins – allenatore di baseball e giocatore di baseball statunitense
 William Huggins – astronomo inglese